'Hälsingar kan syfta på:

 Hälsingar (etymologi) – bakgrund till namnet på personer från landskapet Hälsingland
 Hälsingar (pjäs) – en pjäs från 1922 av Henning Ohlson
 Hälsingar (1923) – en svensk svartvit stumfilm baserad på pjäsen från 1923
 Hälsingar (1933) – en svensk dramafilm baserad på pjäsen från 1933
 Hälsingar (1940)'' – en finländsk film från 1940